Виктор Полищук:
 Полищук, Виктор Варфоломеевич (1925—2008) — канадский политолог.
 Полищук, Виктор Петрович (1915—2006) — актёр театра и кино.
 Полищук, Виктор Степанович (род. 1976) — украинский бизнесмен.